Le terme impotence (du latin impotentia, « impuissance, faiblesse ») peut renvoyer à :
 l'état d'une personne impotente, c’est-à-dire se déplaçant avec grande difficulté, voire grabataire.
 une incapacité fonctionnelle : 
 une inaptitude à se servir d'un membre normalement, comme impossibilité de bouger un bras dans une paralysie (impotence d'origine nerveuse), impossibilité de tourner le cou dans un torticolis (impotence d'origine musculaire), ou un plus généralement une forme de handicap moteur.
 impotence sexuelle ou impuissance. En anglais, le terme impotence est utilisé pour décrire l'impuissance.

Homonymie